Жак-Жерве Сюберви (; 1776—1856) — французский военный деятель, дивизионный генерал (3 апреля 1814 года), барон Сюберви и Империи (декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 28 ноября 1808 года), участник наполеоновских войн, земляк и адъютант маршала Ланна.

Биография 
Родился 1 сентября 1776 года в Лектуре. В 1792 году вступил на военную службу в революционную армию, служил в Пиренеях и Италии.

В 1797 году он был назначен адъютантом маршала Ланна и участвовал в Египетском походе. В 1805 году Сюберви принял участие в кампании против Австрии и России и за отличия в сражениях при Ульме и Аустерлице был произведён в полковники. Затем он сражался в Восточной Пруссии и 27 мая 1807 года награждён орденом Почётного легиона.

В 1808—1811 годах Сюберви в качестве командира 10-го полка конных егерей находился в Испании, был в ряде сражений с англичанами и испанскими партизанами. За отличия в 1811 году в Мурсии он получил баронский титул.

Накануне вторжения в Россию Сюберви был произведён в бригадные генералы. При оставлении 1-й русской армии Дрисского лагеря Сюберви атаковал аръергардную дивизию корпуса барона Корфа и вытеснил его из местечка Дисна за реку Двину. В Бородинском бою Сюберви командовал 16-й лёгкой кавалерийской бригадой в корпусе Монбрена и был тяжело ранен при атаке батареи Раевского.

По выздоровлении Сюберви в 1813 году сражался в Саксонии. В 1814 году он отличился в сражениях при Шампобере и Бриенне, при отражении штурма союзниками Монмартрских высот вновь был ранен.

Во время Ста дней Сюберви поддержал Наполеона и командовал 5-й кавалерийской дивизией в сражениях при Линьи и Ватерлоо.

По возвращении Бурбонов Сюберви не был подвергнут преследованиям и лишь уволен в отставку. После революции 1830 года он был возвращён на военную службу в чине генерал-лейтенанта и был генерал-инспектором кавалерии.

В период с 1834 по 1848 год (с небольшими перерывами) Сюберви избирался членом парламента Франции. После Февральской революции 1848 года он стал военным министром, но уже 7 марта подал прошение об отставке с министерского поста. Его просьба была удовлетворена и он был назначен канцлером ордена Почётного легиона.

Скончался 10 марта 1856 года.

Впоследствии имя Сюберви было выбито на Триумфальной арке в Париже.

Воинские звания 
 младший лейтенант (20 июня 1792 года);
 капитан (21 сентября 1793 года);
 командир эскадрона (18 апреля 1803 года);
 полковник (27 декабря 1805 года);
 бригадный генерал (6 августа 1811 года);
 дивизионный генерал (3 апреля 1814 года).

Послужной список 
 адъютант Жана Ланна (4 сентября 1797 – 27 декабря 1805);
 командир 10-го конно-егерского полка (27 декабря 1805 – 6 августа 1811).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (9 июля 1804 года);
 Офицер ордена Почётного легиона (14 мая 1807 года);
 Командор ордена Почётного легиона (18 октября 1830 года);
 Великий офицер ордена Почётного легиона (25 апреля 1840 года);
 Большой крест ордена Почётного легиона (11 декабря 1848 года);
 Кавалер ордена Железной короны (8 декабря 1813 года, Италия);
 Кавалер ордена Святого Людовика (23 июля 1814 год).

Примечания

Ссылки 
 Dictionnaires des généraux de l’empire.
 Site Napoléonempiregloire.free.
 Site Napoleonic-officers.net.

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Главы военного ведомства Франции
Великие канцлеры ордена Почётного легиона
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Бароны Империи (Франция)